VSW steht für:

 Verkehrsgemeinschaft Schweinfurt, ÖPNV-Gesellschaft im Schweinfurter Gebiet
 Verband Sozialer Wettbewerb, Abmahnverein mit Sitz in Berlin
 Vereinigung der Sächsischen Wirtschaft, Interessenverband der sächsischen Wirtschaft
 Vereinigung für die Sicherheit der Wirtschaft, Verein zur Unterstützung von Unternehmen bei der Kriminalprävention
 Versicherungsstelle Wiesbaden, Versicherergemeinschaft zur Absicherung der Haftpflichtrisiken von Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern

Abkürzung